День а́нгела:

 День ангела — день принятия таинства крещения,  иногда — иное название именин.
 «День ангела» — фильм-катастрофа по мотивам рассказа Бориса Житкова «Механик Салерно» (1932) о пожаре на итальянском пассажирском пароходе, СССР, 1968 год. Режиссёр — Станислав Говорухин.
 «День ангела» — художественный фильм, СССР, 1988 год (съёмки — 1980 год). Режиссёры — Сергей Сельянов, Николай Макаров.